Klaas de Vries (CDA) (1917-1999), Nederlands politicus voor het CDA
Klaas de Vries (PvdA) (1943), Nederlands politicus voor de PvdA
Klaas de Vries (componist) (1944), Nederlands componist